

Кенсінгтон — гора (2444 м) в гірському хребті Адамс (англ. Adams Range) в Південних Альпах, в регіоні Вест-Кост, на Південному острові.

Кенсінгтон — місто, штат Канзас
 Кенсінгтон — місто, штат Меріленд
 Кенсінгтон — місто, штат Міннесота
 Кенсінгтон — місто, штат Нью-Гемпшир
 Кенсінгтон — селище, штат Нью-Йорк
 Кенсінгтон — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Кенсінгтон — переписна місцевість, штат Коннектикут